(1946-), acteur mexicain
 Héctor Sáez (1993-), coureur cycliste espagnol